Elmswell – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Elmswell – stacja kolejowa w mieście Elmswell w hrabstwie Suffolk
 Elmswell – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)